Александр Глухов:
 Глухов, Александр Александрович (1908—1977) — Герой Социалистического Труда.
 Глухов, Александр Викторович (род. 1975) — российский художник.
 Глухов, Александр Захарович (род. 1945) — донецкий ботаник, член-корр НАНУ, директор Донецкого ботанического сада.
 Глухов, Александр Михайлович (род. 1987) — младший сержант ВС РФ, попросивший политического убежища в Грузии.